Imię i nazwisko Charles Moore nosili lub noszą m.in.:
 Charles Moore (1730–1822) – brytyjski arystokrata, wojskowy
 Charles Moore (1925–1993) – amerykański architekt
 Charles Moore (1929–2020) – amerykański lekkoatleta
 Charles Moore – dziennikarz, były redaktor naczelny tygodnika The Spectator